The Crying Game – romanzo di John Braine del 1968
 La moglie del soldato (The Crying Game) – film del 1992 diretto da Neil Jordan
 The Crying Game – singolo di Boy George del 1992